Beda Humbel (1933-2019), Zwitserse politicus
 Ruth Humbel (1957-), Zwitserse oriëntatieloper en politica

Zwitserse achternaam